Принц од Велса (острво) се може односити на:
 Принц од Велса (острво, Аљаска)
 Принц од Велса (острво, Нунавут)